LDN, Engelse afkorting voor Londen
LDN, een nummer van de Engelse zangeres Lilly Allen
LDN, afkorting voor Leiden en Leusden in het P2000-alarmeringsnetwerk
LDN, taalcode voor de conceptuele kunsttaal Láadan volgens ISO 639-3.
LDN, medische term voor lage dosering Naltrexon; (Low Dose Naltrexone)